McLagan est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1891-1956), homme politique travailliste néo-zélandais
Ian McLagan (1945-2014), claviériste rock britannique
, auteure et chef cuisinière canadienne
 (1838-1901), éditeur de journal canadien
 (1948-2006), mannequin britannique
Peter McLagan (1823-1900), homme politique et d'affaires britannique
 (1855-1924), éditrice de journal canadienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme